O Sistema de Bibliotecas e Informação (SiBI) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) reúne ao todo 46 bibliotecas e unidades de informação distribuídos nos vários campi pertencentes à universidade. O sistema começou a ser implementado a partir de 1983 por uma comissão de bibliotecários.

Ver também 
 Bibliotecas da Universidade Federal do Rio de Janeiro

Ligações externas 
 

Universidade Federal do Rio de Janeiro
Bibliotecas do Rio de Janeiro
Bibliotecas digitais
Bibliotecas universitárias do Brasil
Sistemas de bibliotecas